Johann Arnoldi ist der Name folgender Personen:

* Johann Arnoldi (Hofbeamter) (1648–1718), deutscher Hof- und Bergbeamter
 Johann Conrad Arnoldi (1658–1735), deutscher Pädagoge, Logiker, Bibliothekar und Theologe
 Johann Ludwig Ferdinand Arnoldi (1737–1783), deutscher Pädagoge und Theologe

Siehe auch:
 Johannes Arnoldi (1596–1631), deutscher Jesuit und Märtyrer
 Johannes von Arnoldi (1751–1827), deutscher Archivar, Historiker und Staatsmann